Черноотрог — посёлок в Агаповском районе Челябинской области России. Входит в состав Светлогорского сельского поселения.

География 
Расположен в юго-западной части района, на берегу реки Зингейки.

Поселок связан грунтовыми и шоссейными дорогами с соседними населенными пунктами. Расстояние до районного центра село Агаповка — 16 км, до центра сельского поселения поселок Светлогорск — 4 км.

История 
Поселок основан в 1898 в Верхнеуральском уезде Оренбургской губернии на свободных землях 2-го воен. отдела ОКБ. 

Сюда прибыли жители поселков Черноотрожный и Кочубеевский Пречистенской станицы. 

Зимой 1929/30 организован колхоз «Прогресс» .

Население 

(в 1926 — 489, в 1956 — 162, в 1959 — 180, в 1970 — 283, в 1983 — 252, в 1995 — 241).

Улицы 
 Мирный переулок
 Новый переулок
 Октябрьская улица

Инфраструктура 
 Библиотека

Примечания 

Населённые пункты Агаповского района